Kleinhempel ist der Familienname folgender Personen:

 Astrit Kleinhempel (* 1957), deutsche Badmintonspielerin, siehe Astrit Schreiber
 Erich Kleinhempel (1874–1947), Architekt, Designer und Maler
 Ernst Kleinhempel (1862–1934), deutscher nationalliberaler Politiker
 Fritz Kleinhempel (1860–1912), deutscher Designer und Maler
 Gertrud Kleinhempel (1875–1948), deutsche Designerin
 Hermann Kleinhempel (1828–1883), erzgebirgischer Heimatdichter
 Jacob Kleinhempel (1532–1604), deutscher Hammerherr
 Roland Kleinhempel (* 1940), Autor und Filmproduzent